Клер (, ) — французское и швейцарское имя и фамилия.

Фамилия
 Клер, Винсен (род. 1981) — французский регбист.
 Клер, Владимир Онисимович (1878—1958) — советский геолог, палеонтолог, биолог и географ.
 Клер, Жан (род. 1940) — французский историк современного искусства.
 Клер, Жюльен (род. 1947) — французский певец.
 Клер, Ина (1893—1985) — американская актриса.
 Клер, Йозеф (1904—1988) — обершарфюрер СС, санитар концлагеря Освенцим.
 Клер, Модест Онисимович (1879—1966) — российский геолог, палеонтолог, гидрогеолог, краевед.
 Клер, Николя (род. 1987) — французский гандболист.
 Клер, Онисим Егорович (1845—1920) — российский учёный швейцарского происхождения; геолог, метеоролог, краевед; организатор УОЛЕ.
 Клер, Рене (1898—1981) — французский кинорежиссёр, создатель жанра музыкального фильма, писатель, актёр.
 Клер, Сирьель (род. 1955) — французская театральная и киноактриса.
 Клер, Тим де (род. 1978) — нидерландский футболист, защитник.
 Клер, Франсуа (род. 1983) — французский футболист.
 Клер, Эжен-Жюль (1850—?) — французский публицист.

Топоним
 Клер (город) — город во Франции

См. также 
 Клэр
 Колено Клер

Примечания